Violetta, Wioleta – imię żeńskie
 violetta – dawny instrument smyczkowy, rodzaj violi da gamba
 Violetta – argentyński serial telewizyjny
 Violetta – trasa koncertowa Violetty Villas